Příjmení Zástěra má více nositelů:

Jan Zástěra (* 1984) – hudební skladatel, dirigent a sbormistr
Jaroslav Zástěra (1921–2001) – český historik
 Jiří Zástěra (1913–1983) – český fotbalista
 Josef Klement Zástěra (1886–1966) – český hudební skladatel a spisovatel
 Tomáš Zástěra (* 1980) – český herec a moderátor
 Václav Zástěra (???–1866) – notář a politik z Mohelnice, poslanec Moravského zemského sněmu
 Zdeněk Zástěra – prvorepublikový politik, činovník NOF, odpůrce nacismu